Leap of Faith (Beverly Hills, 90210), een televisieaflevering
 Leap of Faith (Melrose Place), een televisieaflevering
 Leap of Faith (Kenny Loggins), een muziekalbum van Kenny Loggins uit 1991
 Leap of Faith (film), een film met Steve Martin uit 1992
 Leap of Faith (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 2002
 Leap of Faith (Bruce Springsteen), een single van het album Lucky Town